Pegalajar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pegalajar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Pegalajar (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar